Fornerod ist der Familienname folgender Personen:

 Constant Fornerod (1819–1899), Schweizer Politiker
 Rodolphe Fornerod (1877–1953), Schweizer Maler